Марио Амаре Билате (; родился 16 июля 1991 года в Москве, СССР) — нидерландский футболист, нападающий клуба АДО Ден Хааг.

Марио родился в Москве в семье русской и выходца из Эфиопии. В два года он вместе с семьей переехал в Нидерланды.

Клубная карьера 
Билате начал карьеру в клубе «». По окончании первого сезона он перешёл в более именитую «Спарту» из Роттердама. 7 августа 2011 года в матче против ситтардской «Фортуны» Марио дебютировал в Эрстедивизи. 23 октября в поединке против «Гоу Эхед Иглз» он забил свой первый гол за «Спарту». Летом 2012 года Марио продлил контракт с клубом до лета 2015 года.

Летом 2014 года Билате перешёл в шотландский «Данди Юнайтед», подписав контракт на два года. 10 августа в матче против «Абердина» он дебютировал в шотландской Премьер лиге. 13 августа в поединке против «Мотеруэлла» Марио забил свой первый гол за «Данди Юнайтед». В 2015 году получил разрыв крестообразных связок, а ноябре «Данди Юнайтед» расторг с ним контракт.

Летом 2016 года Билате подписал соглашение с «Ден Босх». 8 августа в матче против дублёров ПСВ он дебютировал за новый клуб. 17 февраля 2017 года в поединке против «ТОП Осс» Марио забил свой первый гол за «Ден Босх». По окончании сезона Билате присоединился к «Эммену». 18 августа в матче против «Валвейка» он дебютировал за новую команду. 12 марта 2018 года в поединке против ТОП Осс Марио забил свой первый гол за «Эммен».

Летом 2018 года Билате перешёл в «Валвейк». 17 августа в матче против «Телстара» он дебютировал за новый клуб. 24 августа в поединке против своего бывшего клуба «Ден Босха» Марио сделал «дубль», забив свои первые голы за «Валвейк».

30 августа 2022 года перешёл в АДО Ден Хааг, подписав с клубом контракт до конца сезона 2022/23.

Инцидент с болельщиками 
Билате с партнёром по команде Надиром Чефтчи отдыхали в одном из ночных клубов Данди, когда у них возник конфликт с болельщиками клуба «Данди». В результате завязалась драка, но никто не получил сильных повреждений.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Ксерксес»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК АДО Ден Хааг